Dijkshorne (Noardeast-Fryslân), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Daarnaast was het ook een naam van enkele andere buurtschappen, maar deze zijn als plaatsnaam verdwenen en overleven als huisnamen bij Mantgum en Hindeloopen en als lokale veldnaam bij Bozum.